O Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo de 1958 foi a 25ª edição do torneio, disputada entre os dias 28 de fevereiro e 9 de março de 1958 em Oslo, Noruega.

Fase Final

Classificação

Referências
Championnat du monde 1958 (Archived 2009-05-04) sur hockeyarchives.info 

Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo
1958 no hóquei no gelo